ISO 3166-2:UG — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Уганде. Стандарт охватывает 4 области, состоящих, в свою очередь, из 80 округов Уганды. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Уганды — UG и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный, однобуквенный код областей образован аббревиатурой названия области, трёхсимвольный код округов образован трёхзначным числом. Геокоды областей и округов Уганды являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — UG, присвоенного Уганде в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Уганды первого уровня 

Геокоды 4 областей административно-территориального деления Уганды.

Геокоды Уганды второго уровня 
Геокоды 80 округов административно-территориального деления Уганды.

Геокоды пограничных Уганде государств 
 Южный Судан — ISO 3166-2:SS (на севере),
 Демократическая Республика Конго — ISO 3166-2:CD (на западе),
 Руанда — ISO 3166-2:RW (на юге),
 Танзания — ISO 3166-2:TZ (на юге),
 Кения — ISO 3166-2:KE (на востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Уганды

Ссылки 
 
 Геокоды Уганды 

2:UG